Раиса Михайловна Кузьменко () — звеньевая колхоза «Большевик» Северском районе Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1926 году в Северском районе Северо-Кавказского, ныне Краснодарского края в крестьянской семье. Русская.

Во второй половине 1940-х годов работала звеньевой в колхозе «Большевик» Северского района в полеводческой бригаде Д. С. Грицика по выращиванию зерновых.

По итогам работы в 1947 году звеном Р. М. Богуславской получен урожай пшеницы 31,65 центнера с гектара на площади 12 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и кукурузы в 1947 году Богуславской Раисе Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё пятеро тружеников колхоза «Большевик», в том числе и председатель П. А. Негрецкий и её бригадир Л. С. Грицик.

В последующие годы звено Р. М. Кузьменко (в замужестве) продолжало собирать высокие урожаи зерновых.

Проживала в станице Ильская (с 1947 года — посёлок городского типа) Северского района Краснодарского края.

Скончалась в 1977 году.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (06.05.1948);
 Орден Ленина (06.05.1948).
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Аграрии и механизаторы
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Персональные пенсионеры союзного значения